Фуэнте-эль-Фресно ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Население — 3622 человека (на 2010 год). Расстояние — 33 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal no oficial
 Fuente el Fresno

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля